Adalberó III dit el Pacífic fou bisbe de Metz de 1047 a 1072.

Era el fill del comte Frederic de Luxemburg. Fou un dels preceptors del seu cosí Bruno d'Eguisheim-Dagsburg que després fou el papa Lleó IX. El 1047 va succeir al seu oncle Thierry o Teodoric de Luxemburg com a bisbe de Metz. Va morir el 13 de novembre de 1072 i fou inhumat a l'església de Saint-Sauveur de Metz.

Ascendència 
</center>

Referències 

Bisbes de les ciutats de França
Casa de les Ardenes
Bisbes de Metz